Jackson Bay steht für:
 
 Jackson Bay/Okahu, eine Bucht in Neuseeland
 Jackson Bay (Ort), einen Ort an dieser Bucht